46 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 24 kwietnia i zakończył 24 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył César Ramos.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2010 w sportach motorowych
2010 we Włoszech
2010 w Niemczech